Renault Arkana est le nom donné à deux véhicules d’apparence semblable mais avec des châssis et des marchés différents :
Renault Arkana (Russie), produit en Russie sur la base du Dacia Duster II pour le marché local à partir de 2019 et exporté dans certains pays limitrophes.
Renault Arkana (Europe), produit en Corée du Sud sur la base de la Renault Clio V, par Samsung Motors sous l'appellation Samsung XM3 pour le marché local à partir de 2020, puis pour l'Europe en 2021 sous la marque Renault.

Arkana
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020